Већ виђено (филм)
 Дежа ви